Fotografia
 Diretor de fotografia — no cinema, forma com o roteiro cinematográfico é transposto para a película ou vídeo

Música 
 Fotografia (álbum) - décimo álbum de estúdio da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, lançado em 1985
 Fotografias (álbum de Taiguara)
 Fotografía — canção gravada por Juanes e Nelly Furtado para o segundo álbum de estúdio de Juanes

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música